Ахмед:

 Личное имя 
 Ахмед I
 Ахмед II
 Ахмед III
 Ахмед Фуад I
 Мухаммед Ахмед

 Фамилия 
 Ахмед, Абдуллахи Юсуф (, 1934—2012) — сомалийский военный и политический деятель.
 Ахмед, Азиз (1906—1982) — пакистанский государственный деятель, министр иностранных дел Пакистана.
 Ахмед, Амар (род. 2004) — шведский футболист, полузащитник.
 Ахмед, Ахлак (1971—2016) — пакистанский хоккеист на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года.
 Ахмед, Ашфак (1946—2005) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года.
 
 Ахмед, Ана Молька (1917—1994) — пакистанская художница.
 Ахмед, Ваджихудин (род. 1938) — пакистанский государственный деятель.
 Ахмед, Вугар Микаил оглы (род. 1963) — азербайджанский поэт, литературный критик.
 Ахмед, Гульзар (род. 1957) — пакистанский государственный деятель.
 Ахмед, Исса (род. 1982) — ганский футболист, защитник.
 
 Ахмед, Кази Зафар (1939—2015) — политический и государственный деятель Пакистана и Бангладеш, премьер-министр Бангладеш.
 Ахмед, Лемработ Сиди Махмуд (1957—2015) — мавританский государственный деятель, министр иностранных дел Мавритании (1996—1997).
 Ахмед, Мансур (; 1968—2018) — пакистанский хоккеист на траве, выступавший на позиции вратаря.
 Ахмед, Муштак (1932—2011) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1960 года.
 
 Ахмед, Омар (род. 1970) — кенийский боксёр.
 Ахмед, Нигяр (1945—2017) — пакистанская активистка за права женщин.
 Ахмед, Риаз (род. 1941) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года.
 Ахмед, Сара (род. 1969) — британско-австралийская феминистка и исследовательница.
 Ахмед, Сара (род. 1998) — египетская тяжелоатлетка.
 Ахмед, Таджуддин (1925—1975) — первый премьер-министр Бангладеш (в 1971—1972 годах), соратник Муджибур Рахмана.
 Ахмед, Фахруддин (, род. 1940) — временный премьер-министр Бангладеш (2007—2009).
 Ахмед, Фахруддин Али (; 1905—1977) — индийский государственный деятель, президент Индии (1974—1977).
 Ахмед, Хабиб — ганский боксер-профессионал.
 Ахмед, Хеба (род. 1985) — египетская гребчиха.
 Ахмед, Хомам (род. 1999) — катарский футболист.
 Ахмед, Шахбаз (род. 1968) — пакистанский хоккеист на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года.
 Ахмед, Шейх Шариф (; род. 1964) — президент Сомали (2009—2012).
 Ахмед, Яджуддин (; 1931—2012) — президент Бангладеш (2002—2009).
 Другое 
 Ахмед — 18-километровый ударный кратер на Энцеладе, спутнике Сатурна.